Maria a II-a a Angliei (30 aprilie 1662 – 28 decembrie 1694) a domnit ca regină a Angliei și a Irlandei din 13 februarie 1689 și ca regină a Scoției din 11 aprilie 1689 până la moartea sa.

Maria s-a născut la palatul St. James din Londra ca cea mai mare fiică a lui Iacob, Duce de York (viitorul rege Iacob al II-lea al Angliei) și a primei lui soții, Lady Anne Hyde. Unchiul Mariei a fost regele Carol al II-lea al Angliei.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1662
Decese în 1694
Monarhi englezi
Monarhi scoțieni
Prințese engleze și britanice
Prințese de Orania
Casa de Stuart
Monarhi protestanți
Oameni din Westminster
Decese cauzate de variolă
Înmormântări la Westminster Abbey